

Significato generale 
Nemico pubblico (public enemy) – termine dell'FBI che indicava i criminali più ricercati durante il proibizionismo
Nemico pubblico (Hostis publicus) – condizione prevista nel diritto romano

Cinema 
Nemico pubblico (The Public Enemy) – film del 1931 diretto da William A. Wellman
Nemico pubblico (Ganashatru) – film del 1989 diretto da Satyajit Ray
Nemico pubblico (Enemy of the State) – film del 1998 diretto da Tony Scott
Nemico pubblico - Public Enemies (Public Enemies) – film del 2009 diretto da Michael Mann

Musica 
 Nemico pubblico – singolo di Noyz Narcos del 2011

Televisione 
Nemico pubblico – programma televisivo italiano degli anni 2010